

Aziende 
 Pal Zileri – azienda di abbigliamento italiana

Persone 
 Leonardo Zileri – giocatore italiano di baseball
 Maria Lucrezia Zileri dal Verme – religiosa italiana, cofondatrice della Suore orsoline missionarie del Sacro Cuore di Gesù
 Roberto Zileri Dal Verme – politico italiano